Вита́лий Тито́в:
 Титов, Виталий Леонидович (1937—2013) — магнитогорский композитор-песенник, драматический актёр, литератор.
 Титов, Виталий Николаевич (1907—1980) — советский партийный деятель, кандидат технических наук (1940).